

Geografia 
 Kanel – centro abitato del Senegal nella regione di Matam
 Dipartimento di Kanel – dipartimento del Senegal nella regione di Matam

Persone 
 Hans Känel – ciclista svizzero
 Rösy von Känel – scrittrice e giornalista svizzera
 Willy von Känel – calciatore svizzero, attaccante